Pallapatti può riferirsi a:
 Pallapatti – città dell'India del distretto di Dindigul
 Pallapatti – città dell'India del distretto di Karur
 Pallapatti – città dell'India del distretto di Virudhunagar